Plaatsen
 Babylon (stad), historische stad in het huidige Irak
 Hangende tuinen van Babylon, een van de antieke Zeven Wereldwonderen
 Toren van Babel, toren die volgens de Bijbel in Babel (Babylon) gebouwd zou zijn
 Babylonië, historisch land in Zuid-Irak
 Babylon (okres Domažlice), gemeente in Tsjechië
 Babylon (Woerden), jongerencentrum in Woerden 
 Babylon (Hengelo), jongerencentrum in Hengelo 
 Babylon (Den Haag), een in 1978 geopend kantorencomplex annex winkelcentrum in Den Haag
 New Babylon, langlopend project van de kunstenaar Constant
 New Babylon, bouwproject in Den Haag ter vervanging van het complex Babylon

Personen
 Frans Babylon, een Nederlands dichter (1924 – 1968)
 Guy Babylon, een Amerikaans keyboardspeler (1956 – 2009)
 Jules Babylon (1903 – 1985), cinema-uitbater uit Roeselare, België
 Mik Babylon, politicus uit België (1935-2006)

Films
 Babylon (1980), een film over Jamaicanen in Londen
 Good Morning, Babylon, een Italiaanse dramafilm uit 1987
 Babylon (1998), een film van Eddy Terstall
 Babylon A.D., een Frans-Amerikaanse sciencefictionfilm uit 2008
 Babylon (2022), een Amerikaanse film van Damien Chazelle

Muziek
 Babylon, een lied van Boudewijn de Groot
 Babylon (David Gray), een lied van David Gray
 Babylon (Dr. John), een album van Dr. John
 Babylon 5: The Lost Tales, een muziekalbum van Christopher Franke
 Babylon by Bus, een concertalbum van Bob Marley & The Wailers uit 1978
 Babylon Circus, Franse band
 Babylon Whores, Finse band
 Babylon Zoo, Britse band
 Bridges to Babylon, een album van The Rolling Stones uit 1997.
 Rivers of Babylon, een hit van The Melodians en later ook andere groepen.
 Babylon (Delain), een lied van Delain 

Andere zaken
 Babylon (achtbaan), in Rusland
 De hoer van Babylon, een allegorische beschrijving die voorkomt in de Bijbel
 Dynastieën Babylon I t/m Babylon XI in Babylon, 
 Babylon (rastafari), een term uit het rastageloof
 Babylon (software), vertaalsoftware
 Babylon (toneelproductie), toneelproductie van Erik Vink
 Babylons konge, een toneelstuk van Axel Maurer
 Babylon 5, een Amerikaanse sciencefiction televisieserie
 Babylon (miniserie), een Britse miniserie uit 2014 
 SV Babylon, de studievereniging voor studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen 
 Arrest Discotheek Babylon, een arrest van de Nederlandse Hoge Raad
 Het boek van Joachim van Babylon, een roman van Marnix Gijsen